Шакра, Сакка (; ) — правитель мира тридцати трёх богов в буддийской космологии. Его также называют «Шакра, Владыка дэвов» (; ). Имя Шакра («могущественный») как эпитет Индры встречается в нескольких стихах Ригведы.

В восточноазиатских традициях Шакра известен как  или , как  (Тайсякутэн) в Японии, как ) в Корее. В китайском буддизме Шакра иногда отождествляется с даосским нефритовым императором ( , часто упрощённо до ); у обоих день рождения приходится на девятый день первого лунного месяца китайского календаря (обычно в феврале).

Под именем Индры Шакра известен как царь дэвов в индуизме и буддизме. Это наиболее выдающееся божество в ведийском пантеоне, великий бог-громовержец, который водит дэвов в битвы против демонов и правит богами и людьми. Согласно буддийской космологии, небеса Таватимса, где правит Сакка, расположены на вершине горы Меру, полярного центра физического мира, вокруг которого вращаются Солнце и Луна. Таватимса — одно из небес, непосредственно контактирующее с человечеством. Несколько историй о Шакре можно найти в джатаках, а также в нескольких суттах Палийского канона.

В литературе часто встречается эпизод, как Шакра в том или ином обличье советуется с Буддой по вопросам морали. Вместе с Брахмой он считаетсядхармапалой — защитником буддизма.

Этимология 
«Шакра» () — означает «могучий» или «могущественный», и это имя используется как эпитет Индре в Ригведе и Атхарваведе.

Тхеравада 
В раннем буддийском пантеоне Сакка был правителем богов () в небесном мире (дэвалока) Таватимса, и последователем Будды. В Палийском каноне в Саккапанха сутте (ДН 20) пересказана длинная беседа между Буддой и Саккой, которая закончилась тем, что Сакка стал вступившим в поток. В Дхаджагга сутта (СН 11.3) Будда даёт практику памятования о Трёх Драгоценностях для преодоления страха, рассказывая для сравнения о Сакке, который призывал дэвов обрести мужество перед битвой с асурами, посмотрев на навершие знамени. 

У Сакки много имён:

 поскольку он одаривает щедро и основательно (), его называют Сакка;
 имя Магхава связано с его прошлой жизнью, в которой он был человеком по имени Магха; 
 поскольку иногда он подносит подарки, его называют Пуриндада;
 его зовут Васава, потому что он раздаёт места обитания ();
 в одно мгновение он способен подумать о тысяче вещей, поэтому его имя Сахассаккха (также Сахассанетта);
 как муж женщины-асура Суджи, он зовётся Суджампати;
 как предводителя дэвов его называют Дэванам Индо;
 иногда встречается обращение Косия;
 его также называют Яккхой.

Сакка не является абсолютным монархом, а предстаёт в образе вождя клана Косала. Среди дэвов Таватимсы он скорее первый среди равных, превосходя остальных в десяти вещах: продолжительности жизни, красоте, счастье, славе, власти и в степени развития пяти чувств (зрение, слух, обоняние, вкус и осязание). Асуры называют его Джара Сакка.

Сакка в Палийском каноне 
Сакке посвящена целая глава Самьютта-никаи — Сакка саньютта, в которой описаны его характер, история обращения в буддизм и борьба с предводителями асуров – Вепачитти и Верочаной. В отличие от асуров, которые правят силой и подавлением, Сакка праведен, терпим и полон сострадания к агрессорам. Эта часть Палийского канона представляет Сакку идеальным буддистом-мирянином, который стал царём богов благодаря исполнению семи обетов, данных им в прошлой жизни, когда он был человека по имени Магха. В трёх суттах Сакка объясняет причины своей приверженности к Будде, Сангхе, и даже праведным мирянам. В последних трёх суттах Будда приводит монахам такие качества Сакки как терпимость и способность прощать в качестве образца для подражания.

В первой и второй суттах Сакка саньютты Сакка восхваляет энергию (вирья), в третьей порицает робость, в четвертой проявляет терпение к своему врагу, в пятой выступает за преодоление гнева добротой; в шестой — за доброту к животным; в седьмой — осуждает хитрость, даже по отношению к врагам; а в девятой — проповедует вежливость и почтение к мудрым. В одиннадцатой главе описаны семь жизненных привычек, которые привели его к нынешнему выдающемуся положению. Двенадцатая и тринадцатая главы повторяют описание и объясняют его титулы. В четырнадцатой главе Сакка говорит, что новые боги затмевают прежних, потому что следуют учению Будды. В пятнадцатой главе он описывает место обитания араханта, как самое прекрасное; в шестнадцатой восхваляет подношения монашескому ордену. В семнадцатой главе Сакка возносит хвалу Будде, но брахма Сахампати говорит ему, что он выбрал не те качества для восхваления. В 18—20 главах он говорит, что в то время как земные брахманы и дворяне и боги мира Катуммахараджика и Таватимсы поклоняются ему, он в свою очередь поклоняется хорошим людям и арахантам. Главы 21, 22, 24 и 25 направлены против гнева.

Эти и другие тексты показывают, что ранние буддисты считали Сакку добрым и справедливым божеством с хорошим характером, но далёким от совершеннства и не очень мудрым. Его недостатки многочисленны: несмотря на очень большую продолжительность жизни (согласно джатакам его жизнь длится тридцать миллионов и шестьдесят раз по сто тысяч лет), Сакка всё еще подвержен смерти и перерождению (упоминается, что Сунетта тридцать пять раз перерождался как Сакка). Сакка не свободен от трёх губительных пороков — жажды, ненависти и невежества, а также беспокойства. Он робок, может впасть в панику и обратиться в бегство.

Сакка играет важную роль в нескольких джатаках. Комментатор Буддхагхоша считает, что Сакка тождественен Ваджрапани.

Сакка и Будда 
В Саккапаньха сутте ДН 21 повествуется о том, как Сакка посетил Будду в Ведиягири и задал ему ряд вопросов. Перед этим он послал к Будде гандхаббу (небесного музыканта) Панчасикху, чтобы тот сыграл ему на своей лютне, спел и испросил для него разрешение на визит. Именно Сакка передал Панчасикхе лютню Белувапандувину. В комментарии говорится, что Сакка был самым ревностным из дэвов в исполнении своих обязанностей перед сасаной (учением). В Сакка паньха сутте ДН 21 Сакка признаётся , что он также посещал других браминов и затворников. Те были рады его видеть и говорили, что они не могут быть ему наставниками — это он должен был учить их тому, что знал сам. Однако посещение Будды в Ведиягири имело особую цель. Сакка почувствовал, что его жизнь подходит к концу, был напуган и хотел попросить у Будды помощи. Комментарий добавляет, что во время беседы с Буддой Сакка умер и возродился новым и молодым Саккой и только сам Сакка и Будда знали о случившемся. Комментарий продолжает, что Сакка стал «уддхам сота», идущим по пути анагамина. Утверждается, что в этом качестве он будет жить в Авихе, первом из миров рупа-локи, чистых обителей, тысячу кальп, в Атаппе (второй мир рупа-локи) — две тысячи, в Судассе (третий мир рупа-локи) — четыре тысячи и закончит свою жизнь в мире несравненных дэвов Аканиттхе (высший мир рупа-локи), после того как насладится жизнью в мирах Брахмы в течение тридцати одной тысячи кальп.  

В Чулатанкхасанкая сутте МН 37 Сакка задаёт Будде вопрос об искоренении жажды. Получив ответ, он удаляется. Желая узнать, понял ли Сакка учение, один из главных учеников Будды Маудгальяяна посещает его и задаёт ему вопросы. Сакка уклоняется от ответа и показывает гостю великолепие своего дворца Веджаянта. Затем Маудгальяяна пугает его проявлением силы иддхи, и Сакка слово в слово повторяет ему ответ Будды. Маудгальяяна уходит удовлетворённый, а Сакка говорит своим служанкам, что Маудгальяяна — «его товарищ» в высшей жизни, подразумевая, вероятно, что он сам — сотапанна и, следовательно, близок араханту.  

Сакка был свидетелем многих важнейших моментов жизненного пути Будды. В некоторых версиях биографии говорится, что он присутствовал при рождении Сиддхартхи. Также считается, что во время великого отречения принца, когда тот отрезал свои волосы и подбросил их в воздух, именно Сакка поймал пучок и поместил его на небесах Таватимсы в Чуламаничетию (), создав таким образом, первую культовую реликвию. Он присутствовал возле дерева Бодхи, дуя в свою Виджаюттара-санкху, когда Мара пытался помешать Будде достичь просветления. Когда Будда принял приглашение царя Бимбисары отобедать в его дворце, Сакка, в облике юноши, шёл перед Буддой и сопровождавшими его монахами по улице до дворца, воспевая хвалу Будде. Когда Будда после совершения Двойного чуда возвращался с небес Таватимсы, Сакка создал для него и его свиты три лестницы — из золота, серебра и хрусталя.     

Когда Будда посетил Весали, чтобы избавить город от эпидемии, присутствие Сакки отогнало злых духов и таким образом облегчило задачу Будды. Когда Будда и его монахи пожелали проехать сто лиг, чтобы посетить Чулу Субхадду в Уггапуре, Сакка предоставил им павильоны (), в которых они могли путешествовать по воздуху. Однажды случилась засуха, пруды в Джетаване совсем обмелели, а Будда пожелал искупаться. Тогда Сакка немедленно вызвал дождь, и пруды наполнились. Сакка защитил Будду от обвинений Чинчи Манавики, которая солгала, будто провела с ним ночь.    

Во время последней перед паринирваной болезни Будды, Сакка прислуживала ему, выполняя самые незначительные поручения, например, выносил сосуд с экскрементами. То же самое он делал и для других святых, например, для Шарипутры. В Удане есть рассказ о том, как Сакка принял облик бедного ткача, а Суджа — его жены, чтобы подать милостыню Махакашьяпе, который только что закончил медитацию.    

Наконец, Сакка присутствовал как при просветлении Будды, так и при его паринирване. Согласно Махапаринибана-сутте ДН 16, в этот момент он произнёс следующие слова, который стали частью ритуала буддийского погребения:    

Когда после кремации брахман Дона распределял реликвии, Сакка заметил, как тот спрятал правый зуб Будды в свой тюрбан. Понимая, что Дона не в состоянии оказать реликвии должные почести, Сакка забрал зуб и положил его на хранение в Чуламаничетию на небесах Таватимса. А когда царь Аджатасатту готовился передать на хранение свою долю реликвий, Сакка отдал приказ установить для их защиты валасангхатаянту (, возможно, вращающееся колесо).

Помощь людям 
Сакка оказывал помощь не только Будде, но и его последователям. Так он помогал беднякам обрести заслуги, предоставляя им средства, чтобы они могли совершить дану. Он пришёл на помощь четырём семилетним послушникам — Санкикке, Пандите, Сопаке и Ревате, — голодавшим по вине брахмана и его жены. Когда саманера Пандита был полон решимости достичь архатства, Сакка послал четырёх Небесных царей отогнать птиц, заставил божество Луны заслонить светило и сам стоял на страже у дверей кельи, чтобы монаха не потревожили. Часто, когда какой-нибудь монах обретал духовное достижение, Сакка был рядом, выражая радость и оказать ему честь, как, например, в случае в Махапхусой. Помимо монахов Сакка помогал также выдающимся мирянам, например, Джотике, для которого он построил великолепный дворец и окружил роскошью. Если добрый человек попадал в беду, Сакка всегда был готов прийти на помощь. Например, когда Чаккхупала ослеп, Сакка отвел его за руку в Саваттхи. В джатаках можно найти много подобных примеров (Дхаммаддханья, Гуттила, Каччани, Киннари Чанда, Самбула, Куса, мать Махаянаки, мать Чандакумары, Чанда и Махосадха).     

В джатаках есть много примеров, как Сакка помогал отшельникам найти места для уединения (Куддала пандита, Хаттхипала, Айогхара, Джотипала, Сутасома, Дукулака, Парика и Вессантара). Сакка мог напугать нерадивых, о чём повествуют Вигхаса джатака 393 и Сомадатта джатака 211. В палийских текстах Сакка представлен хранителем нравственного закона в мире. Если павитель становится неправедным, Сакка устрашиает его и заставляет творить добро вместо зла. Он покровительствует хорошим людям, а наиболее выдающихся приглашает к себе на небеса, посылая за ними своего возницу Матали и оказывая им всяческие почести. Иногда Сакка отвечает на мольбы бесплодных женщин (Сумедха, Силавати, Чандадеви) и посылает им потомство.

Сакка и другие существа 
Считается, что младшие боги советуются с Саккой по поводу своих проблем, как, например, было в случае с божеством четвёртых ворот Анатхапиндики, который навлек на себя неудовольствие этого знаменитого благодетеля Будды и сангхи, посоветовав ему воздержаться от излишней щедрости. Кроме того, он разрешает споры, возникающие между дэвами.

Детали 
В более поздних книгах содержится много дополнительной информации о Сакке. Говорится, что его город  с золотыми улицами имеет протяженность в тысячу лиг. Сакка живёт во дворце Веджаянта () и правит одноимённой колесницей. Высота дворца составляет тысячу лиг, в его раю растёт дерево Париччхаттака (), у него есть белый зонт с золотым венком. В мирное время Сакка ездит на великолепном слоне Айравате, а на войну отправляется на Велаянте ратхе (). Трон Сакки Пандукамбаласиласана () сделан из жёлтого мрамора; когда жизнь Сакки подходит к концу, или его заслуги исчерпаны, или когда какое-нибудь могущественное существо молится, трон становится горячим. Как и все божества, Шакра долгожитель, но всё же он смертен. Когда один Шакра умирает, его место занимает другое божество, которое становится новым Шакрой.

В Сарабханда джатаке 522 упоминаются три дочери Шакры — Саддха, Хири и Сири. В путешествиях его всегда сопровождает супруга Суджа, дочь главы асуров Вепачитти (). Несмотря на эти отношения, тридцать три бога и асуры обычно находятся в состоянии войны, которое Шакре удается разрешить с минимальным насилием и без человеческих потерь. Особым другом Сакки был Весавана и когда один Вессавана умирал, обязанностью Сакки было назначить ему преемника. Постоянный спутник и возничий Сакки — Матали. Его главный подручный — Виссакамма.  Свита состоит из двадцати пяти миллионов слуг и пятиста прекрасных нимф (). У Сакки есть специальное оружие — ваджиравудха () и барабан аламбара ().

Махаяна 
В четвёртом коане Книги спокойствия Шакра играет центральную роль.

В Махапаринирвана-сутре махаяны в ответ на смерть Будды Шакра произносит строфу, в которой признаёт Четыре благородных истины. Она идентична палийской формуле из соответствующей сутты.

В китайской буддийской традиции Шакра признан одним из двадцати четырех дэвов-хранителей.

Иконография 
В тхеравадинской традиции Юго-Восточной Азии Сакку изображают с синей или чёрной кожей. В южноазиатском искусстве таким образом обычно обозначают смуглый цвет лица или перерождение в аду. В буддийской иконографии Шакру изображают выражающим почтение Будде во всей славе и величии, в царском головном уборе, верхом на слоне Айравате.

В популярной культуре 
Шакра несколько раз появляется в популярной культуре, в том числе:

 персонаж мобильной игры Monster Strike;
 злодей в китайском комиксе Fung Wan;
 злодей в манге RG Veda;
 Индра Ооцуцуки из серии Наруто имеет прототипом Шакру. Его младшего брата зовут Асура, что обыгрывает миф о битве между дэвами и асурами;
 Возможно Ками и мистер Попо из сериала «Жемчуг дракона» связаны с Шакрой. Имя г-на Попо фонетически похоже на китайское произношение Сахасакха (婆婆Попо ), эпитетаШакра. Роль Ками как божества-хранителя также похожа на отношения Шакры с человеческим миром. Это также подтверждается функцией Смотровой площадки, храма Ками, который напоминает небеса Таватимсы. Традиционно это небо изображается в виде плоской поверхности на вершине горы Сумеру. На Смотровой площадке расположены тридцать два дерева, что соответствует количеству дворцов в Таватимсе (не считая тридцать третьего, дворца Шакры, примером которого является гиперболическая камера времени).

Примечания 

Буддизм в Китае
Буддийская космология
Буддийский пантеон
Боги и духи грома
Боги, восходящие к индоевропейскому громовержцу